Citizens State Bank ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Citizens State Bank (Idaho), NRHP-Nr. 80001328
 Citizens State Bank (Edmond, Oklahoma), NRHP-Nr. 80003279
 Citizens State Bank (Oklahoma City, Oklahoma), NRHP-Nr. 03000875
 Citizens State Bank of Gillett, NRHP-Nr. 08001159
 Citizens State Bank of Henry, NRHP-Nr. 97001391